Un parrain est une personne de sexe masculin qui joue le rôle de responsable spirituel d'une personne à partir de son baptême, dans le catholicisme, le christianisme orthodoxe, et certaines dénominations protestantes (anglicanisme, luthéranisme, presbytérianisme, méthodisme).
 Par extension, de façon neutre, il peut également désigner toute personne impliquée dans une relation de parrainage.
 Dans le milieu de la mafia, le mot parrain est employé pour désigner un chef de famille au sens large.

Voir aussi